Mariano da Silva (Piracicaba, ) é um cantor, violeiro e compositor brasileiro conhecido por integrar a dupla Mariano e Caçula.

Discografia 
(1953) Viagem perigosa/Onde foi você? 
(1952) Trinta anos depois/Pelejo prá ti deixá 
(1950) Meu ranchinho/Vinte e três de fevereiro 
(1949) Flor serrana/Tempo de infância 
(1948) Piracicaba/Mágoas de um carreiro 
(1940) Nuvens que passam/No morro do Jaraguá 
(1940) Coco baiano/A pipa está no morro
(1940) Noivado em toda parte/Triste juriti 
(1940) Não há gosto sem desgosto/Adeus Maria 
(1940) Marvada pinga/Saudade do sertão 
(1940) Jogo de poker na roça/Suzana 
(1939) Piracicaba/Eu e você 
(1939) Enciei o meu cavavlo/Vou largá de namoro

Ver também
Caçula & Mariano

Ligações externas 
A Turma Caipira de Cornélio Pires

Naturais de Piracicaba
Cantores do estado de São Paulo
Compositores do estado de São Paulo
Violeiros do estado de São Paulo
Cantores de música sertaneja